Salvatore Meluso – scrittore italiano
 Mauro Meluso – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano